La Wartburg 355 est une voiture du fabricant Wartburg présenté en 1968.

Le gouvernement la RDA décida de la laisser à l'état de prototype sous prétexte qu'elle ressemblait de trop à la Volkswagen Passat (à l'époque le modèle B1).

Voir aussi 
 Wartburg 311/312
 Wartburg 1.3

Références 

Automobile
Coupé
Prototype d'automobile